Walton hace referencia a:

 Welton (Escocia)
 Welton (Iowa), Estados Unidos

Inglaterra 
 Welton (Cumbria)
 Welton (Lincolnshire)
 Welton (Northamptonshire)
 Welton (Somerset)
 Welton (Yorkshire del Este)